Виллендорф-костёнковская культура, Костёнковско-виллендорфская культура, Костёнковско-виллендорфская общность культур () — археологический комплекс локальных культур позднего палеолита Центральной Европы и Русской равнины.

Её рассматривают как часть восточного граветта.

Научно датируется 30 000 (начало в Австрии и Моравии) — 20 000 лет до н. э.

Общность культур Моравии, Польши, долины рек Припять, Десна, верхнего Днепра, Дона. Сложилась в результате движения племён из Моравии вдоль долин Вислы, Припяти, Десны до Дона следом за мигрирующими животными. Движение животных было вызвано резким потеплением.

Характерный вид искусства, который отличает культуру от других — фигуры Венер. Наиболее известная — Виллендорфская Венера (датирована 30 000—27 000 лет до н. э.) из Нижней Австрии, была изготовлена не из местного кремня. Это указывает на миграцию племён культуры с другой территории. Как считают, была статуэткой богини Земли.

На территории России в долине Дона существовала местная культура, часть Виллендорф-костёнковской культуры — Костёнковско-авдеевская культура.

Основные памятники: стоянки Виллендорф, Костёнковский комплекс стоянок.

Примечания

Ссылки 
 MORAVSKÝ GRAVETTIEN-PAVLOVIEN a wilendorf-kostěnkien

Граветт
Палеолит Европы
Археологические культуры Европы
Археологические культуры Австрии
Археологические культуры Белоруссии
Археологические культуры Польши
Археологические культуры России
Археологические культуры Украины
Археологические культуры Чехии